Terre humaine peut désigner plusieurs choses :
 Terre humaine, un feuilleton télévisé québécois diffusé entre 1978 et 1984.
 La Collection Terre humaine chez l'éditeur Plon.